Kampung Bali (Teluk Segara), een plaats in Indonesië
Kampung Bali (Tanah Abang), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing